

Codici 
 HPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haʻapai (Tonga)

Unità di misura 
 hPa – Ettopascal

Medicina 
 HPA – asse ipotalamo-ipofisi-surrene

Altri progetti